Leer kan syfta på:

Geografi

Sydsudan 

 Leer (ort), Unity,

Tyskland 

 Landkreis Leer, Niedersachsen, 
 Leer – kommun i Niedersachsen, 

Robotskapade Sydsudanförgreningar